est la formule brute de plusieurs isomères.

 aminoacétonitrile, numéro CAS 
 2,3-diazabutadiène, numéro CAS 
 diazoéthane, numéro CAS